Карасиха — топоним.

Водные объекты 
 Карасиха (озеро) — озеро в посёлке Садовый на территории Зеленодольского района Республики Татарстан.
 Карасиха (приток Енисея) — река в Восточной Сибири, приток реки Енисей.

Населённые пункты

Россия 
 Карасиха — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Карасиха — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.

Украина 
 Карасиха — село в Белогорском районе Хмельницкой области.